

Áttekintés

Epizód

Első évad (2014)

Második évad (2014)

Harmadik évad (2015)

Források  
 

Televíziós sorozatok epizódlistái